Ingrio puede hacer referencia a:

 los habitantes de Ingria, región histórica de Finlandia que pertenece en la actualidad a Rusia;
 ingrios ižorianos, ingrios de religión ortodoxa y cultura más afín a los rusos;
 ingrios fineses, ingrios de religión luterana y cultura más afín a los finlandeses;
 al idioma ingrio.